U 11 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 11, un submarino alemán del Tipo U 9 construido en 1910 que sirvió en la Primera Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 9 de diciembre de 1914.
 U 11 (1935), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta su baja el 5 de enero de 1945 y posterior desguace el 2 de mayo de 1945.
 U 11 (S190), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1968 y dado de baja en 2003. En la actualidad, está como buque museo en Burgstaaken, Fehmarn.